Mo Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hei He (vattendrag i Kina, lat 33,97, long 102,14), 
 Mog Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar